О́бручева — русская фамилия и производные от неё наименования.

Персоналии 
 Обручева, Амалия Давидовна (1894—1968) — электрохимик.
 Обручева, Наталья Владимировна (род. 1931) — биолог, доктор биологических наук (1991), дочь В. В. Обручева, первая внучка В. А. Обручева.
 Обручева, Ольга Павловна (в дев. Златогурская, по первому мужу Туровская; 1920—2008) — палеонтолог, жена Д. В. Обручева.

Названия 
 улица Обручева
 горы Обручева
 мыс Обручева
 холмы Обручева

См. также 
 Обручев
 Улица Обручевых